Sinônimo de onça-parda, suçuarana ou leão-baio (Puma concolor), grande felino de cor parda nativo das Américas
 Puma (género) - de felinos

Veículos
 Puma Automóveis, uma fábrica brasileira de automóveis que atuou entre 1967 e o início dos anos 1990
 Puma DKW, Puma GT e seus sucessores, uma série de automóveis esportivos brasileiros produzidos pela Puma Automóveis
 Ford Puma, um automóvel fabricado pela Ford na Alemanha
 Puma (VCI), um veículo de combate de infantaria do exército alemão
 SA-330 Puma, um helicóptero francês produzido pela Aérospatiale
 Personal Urban Mobility and Accessibility (ou P.U.M.A.), um veículo urbano ultracomapcto de duas rodas desenvolvido em parceria pela General Motors e pela Segway

Outros 
 Puma Air Linhas Aéreas, uma companhia aérea brasileira
 Puma Swede, uma atriz pornô da Suécia 
 Puma-Werk, uma marca alemã de facas de caça
 Puma SE, uma marca alemã de artigos esportivos
 Puma (carabina) 

Puma